

Patronyme 
 Andreas Sander (1989-), skieur alpin allemand.
 Anne Sander (1973-), une députée européenne française.
 August Sander (1876-1964), un photographe allemand.
 Casey Sander (1956- ), un acteur américain.
 Cindy Sander (1978- ), une chanteuse lorraine.
 Erna Sander (1914-1991), costumière allemande.
 Erwin Sander (1892-1962), un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Helge Sander (1950- ), homme politique danois
 Henry Frederick Conrad Sander (1847-1920), un botaniste.
 Jil Sander, styliste allemande.
 Nathaniel Philippe Sander (18??-1886), auteur avec Isaac Léon Trenel d'un Dictionnaire Hébreu-Français édité en 1859.
 Otto Sander (1941-2013), acteur allemand.
 Jean-Marie Sander (1949-) est un banquier et homme politique français.
 Taylor Sander (1992-) est un joueur de volley-ball américain.

Prénom 
 Sander Kleinenberg (1971) est un Dj et producteur hollandais.
 Sander Pierron (1872-1945) est un écrivain belge.

Zoologie 
 Sander est un genre de poissons : les sandres.

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain